Обри (франц. Aubry) — старофранцузское имя (форма германского имени ), распространённое во Франции и Англии и произошедшие от него фамилия и топоним:

Имя 
 Обри I де Макон (ум. 945) — виконт Макона с 915, граф Макона с ок. 930, сеньор де Сален с 942.
 Обри II де Макон (ок. 943 — до 982) — граф Макона и Безансона с 965.
 Обри III де Даммартен (ок. 1135—1200) — граф Даммартен.
 Обри I (ум. после 966) — виконт Орлеана с 939 (возможно идентичен графу Обри II де Макон).
 Обри де Куси (ум. в XI веке) — один из соратников Вильгельма Завоевателя и граф Нортумбрии в 1080 году (возможно, номинально до 1086 года).
 
 Обри (ок. 985—1028/1030) — граф Гатине и сеньор де Шато-Ландон.

Фамилия 
 Обри, Джеймс (1947—2010) — английский актёр театра и кино.
 Обри, Джон (1626—1697) — английский писатель, биограф, археолог и топонимист.
 Обри, Джульет (род. 1966) — английская актриса.
 Обри, Келли (род. 1995) — американский профессиональный баскетболист.
 Обри, Манон (род. 1989) — французский политик.
 Обри, Мартин (род. 1950) — французский политик.
 Обри, Пьер (1874—1910) — французский музыковед.
  (род. 1956) — французский композитор, автор музыки к спектаклям Пины Бауш, Каролин Карлсон и Филиппа Жанти.
 Обри, Сесиль (1928—2010) — французская актриса, сценарист и режиссёр; супруга старшего сына паши Мараккеша.
 Обри, Челси (род. 1984) — канадская баскетболистка.
 Обри, Юг (род. 1973) — французский фехтовальщик, чемпион Олимпийских игр 2004 года, трёхкратный чемпион мира.
 Обри ди Грей (род. 1963) — британский геронтолог.

Топоним 
 Обри (Арканзас) — город в округе Ли (штат Арканзас, США).
 Обри-дю-Эно (Aubry-du-Hainaut) — коммуна в департаменте Нор, регион Нор — Па-де-Кале (Франция).
 Обри-ан-Эксм (Aubry-en-Exmes) — коммуна в департаменте Орн, регион Нижняя Нормандия (Франция).
 Обри-ле-Панту (Aubry-le-Panthou) — коммуна в департаменте Орн, регион Нижняя Нормандия (Франция).

Другое 
 «Обри» — эпизод второго сезона сериала «Секретные материалы».
 Обри, Джек — вымышленный писателем Патриком О’Брайаном персонаж литературного  цикла о морских приключениях времен наполеоновких войн.

См. также